Living in the Material World (album), een soloalbum van George Harrison uit 1973
 Living in the Material World (muzieknummer), een nummer van George Harrison van het gelijknamige album
 George Harrison: Living in the Material World, een docu over George Harrison van regisseur Martin Scorsese